Cave canem – locuzione latina che significa letteralmente "attenzione al cane"
 Cave canem – romanzo giallo storico di Danila Comastri Montanari
 Cave canem – dipinto di Jean-Léon Gérôme